św. Turybiusz (V w.) – biskup Astorgi
 św. Turybiusz (biskup Le Mans)
 św. Turybiusz de Mogrovejo (1538-1606) – hiszpański prymas Peru
 św. Turybiusz Romo González (1900-1928) – meksykański ksiądz, męczennik